Геохимия:

 Геохимия — наука о химическом составе Земли и планет.
 Геохимия — периодический научный журнал.